Даліла Якупович та Ірина Хромачова були чинними чемпіонками, але знялись через травму лівого ока у Якупович.

Зо Гайвес і Астра Шарма виграли титул, у фіналі перемігши Гейлі Картер і Ена Сібахара з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Copa Colsanitas, парний розряд
2019
2019 у колумбійському спорті